Le tournoi de tennis de Palerme est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1995, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 10 au .

Irina Spîrlea remporte le simple dames. En finale, elle bat Sabine Hack, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Radka Bobková et Petra Langrová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 1995 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1995
Palerme
Internationaux Palerme
Tennis en juillet 1995